Polska
 Anielówka – wieś w Polsce, w województwie lubelskim
 Anielówka – dawna nazwa wsi Anielin w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim, w gminie Garbatka-Letnisko

 Ukraina
 Anielówka – kolonia na Ukrainie w obwodzie rówieńskim
 Anielówka – wieś na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim